Kurgat ist der Familienname folgender Personen:

 Eliud Kurgat (* 1973), kenianischer Langstreckenläufer
 Lydia Kurgat (* 1976), kenianischer Langstreckenläuferin
 Moses Kiptoo Kurgat (* 1977), kenianischer Langstreckenläufer
 Nickson Kurgat (* 1988), kenianischer Marathonläufer
 Sammy Kiptoo Kurgat (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 Titus Kipkorir Kurgat (* 1982), kenianischer Marathonläufer